Gustav Störring ist der Name folgender Personen:

* Gustav Ernst Störring (1903–2000), deutscher Psychologe und Hochschullehrer
 Gustav Wilhelm Störring (1860–1946), deutscher Psychologe